Лаго́ново — деревня в Волосовском городском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, упоминается деревня Lakona.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года — также деревня Lakona.

Деревня Лакона обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Деревня Лаганова, состоящая из 21 крестьянского двора, упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ЛАГАНОВО — деревня принадлежит подполковнице Логиновой, число жителей по ревизии: 33 м. п., 32 ж. п. (1838 год)

Согласно карте Ф. Ф. Шуберта, в 1844 году деревня называлась Лагонова и насчитывала 22 двора.

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана как деревня Lauganowa (Лаганова, Лагонево) и указано количество живущих в ней ингерманландцев-савакотов на 1848 год: 15 м. п., 8 ж. п., всего 23 человека.

ЛАГОНЕВО — деревня госпожи Дренакиной, по просёлочной дороге, число дворов — 22, число душ — 47 м. п.(1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года, деревня называлась Лаганова и состояла из 22 крестьянских дворов.

ЛАГАНОВО (ЛАГОНОВО) — деревня владельческая при ключах, по левую сторону Самрянской дороги в 58 верстах от Петергофа, число дворов — 23, число жителей: 31 м. п., 33 ж. п.; (1862 год)

В 1867 году временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Ф. П. Веймарн и стали собственниками земли.

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга, в 1885 году деревня Лагоново состояла из 21 крестьянского двора, при деревне была ветряная мельница.

В XIX веке деревня административно относилась к Губаницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

С 1918 по 1922 год деревня Лагоново входила в состав Лагоновского сельсовета Губаницкой волости Петергофского уезда.

С 1922 года, в составе Волосовского сельсовета.

С февраля 1927 года, в составе Венгиссаровской волости Гатчинского уезда. С августа 1927 года, в составе Волосовского района.

Согласно топографической карте 1930 года деревня насчитывала 16 дворов.

По данным 1933 года деревня Лагоново входила в состав Волосовского сельсовета Волосовского района.

C 1 сентября 1941 года по 31 января 1944 года деревня находилась в оккупации.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района.

В 1965 году население деревни Лагоново составляло 172 человека.

По данным 1966 года деревня Лагоново также находилась в составе Волосовского сельсовета.

По административным данным 1973 и 1990 годов, деревня Лагоново входила в состав Губаницкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Лагоново проживали 116 человек, деревня входила в Губаницкую волость, в 2002 году — 93 человека (русские — 82 %).

В 2007 году в деревне Лагоново проживали 100 человек, деревня входила в состав Волосовского городского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Жабино — Вересть).

Расстояние до административного центра поселения, города Волосово — 1 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 2 км.

Демография

Улицы 
Владимира Манюты, Губаницкая 1-я, Губаницкая 2-я, Губаницкая 3-я.

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района